Nkhata Bay (district), een district van Malawi
Nkhata Bay (stad), de hoofdstad van het district